Хуан Антонио Риос Моралес (; 10 ноября 1888, Каньете — 27 июня 1946, Сантьяго) — чилийский политик, президент Чили с 1942 по 1946 год. Представитель консервативного крыла .

Биография 
Пытался участвовать в президентских выборах 1938 года, опираясь на ультраправые силы, но снял кандидатуру и затем был выдвинут кандидатом уже от антифашистского Демократического альянса на следующих президентских выборах 1942 года, проведённых после смерти президента Педро Агирре Серда, победил на них Карлоса Ибаньеса дель Кампо.

Его правительство первоначально пыталось сохранять нейтралитет во время Второй мировой войны, но экономическое и дипломатическое давление в конечном итоге привело к разрыву отношений с державами оси. Это способствовало тому, что Чили получила право на поставки по ленд-лизу, осуществлявшиеся США, и на получение кредитов, которые которые способствовали восстановлению экономики. Тесные отношения с Соединенными Штатами не представляли серьезной проблемы для него вскоре после окончания войны, в октябре 1945 года, его кабинет ушел в отставку после государственного визита в Вашингтон.

На экономическом фронте ему пришлось иметь дело с ростом безработицы и падением заработной платы, которые были вызваны падением мировых цен на медь. Из-за ухудшения состояния здоровья ему пришлось уйти с поста президента в январе 1946 года, передав пост своему министру внутренних дел Альфредо Дуальде Васкесу. Он умер несколько месяцев спустя.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Политики Чили
Выпускники Чилийского университета
Масоны Чили
Члены Палаты депутатов Чили